Deux navires de la Marine impériale japonaise ou de la force maritime d'autodéfense japonaise ont porté/portent le nom de Ōshio :
 le Ōshio, un destroyer de classe Asashio lancé en 1937 et coulé en 1943 ;
 le Ōshio, un sous-marin lancé en 1965 et retiré du service en 1981.

Ōshio